

Sigle 
 Scout San Benedetto – associazione scout
 Siluro San Bartolomeo – sommergibile tascabile italiano
 Single Side Band  – modulazione a banda laterale singola
 Single-strand-binding protein – proteina in grado di legare il DNA a singolo filamento
 Società per i Servizi Bancari S.p.A., azienda confluita dopo incorporazione nella SIA S.p.A.
 Sotto sistema di bordo – parte del sistema di controllo della marcia del treno
 Spontaneous Symmetry Breaking – rottura spontanea di simmetria
 Statistisk sentralbyrå – istituto di statistica norvegese
 Submersible Ship Ballistic: sigla HCS per identificare il sottomarino convenzionale lanciamissili balistici.
 Super Smash Bros. – videogioco della Nintendo
 Suriname Standards Bureau
 sincondrosi sfenobasilare (anatomia)

Codici 
 SSB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint Croix (Isole Vergini Americane)
 SSB – codice vettore ICAO di Sasair
 ssb – codice ISO 639-3 della lingua sama meridionale